Spirits Having Flown (album), een album van de Bee Gees uit 1979
 Spirits (Having Flown), een single van de Bee Gees afkomstig van dat album